De DFB-Pokal 1998–1999 was de 56ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 28 augustus 1998 met de eerste ronde en eindigde op 12 juni 1999 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Jürgen Aust.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1998/99
2. Bundesliga 1998/99
Finale DFB-Pokal 1999

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1998/99